Pizzichillo ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Pizzichillo (* 1996), uruguayischer Fußballspieler
 Gonzalo Pizzichillo (* 1984), uruguayischer Fußballspieler